Sinbronn ist Name folgender Orte und Ortsteile:

In Bayern:
 Sinbronn (Dinkelsbühl), Ortsteil der Stadt Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach (Bayern)

Sonstige Bedeutungen:
 Truchseß von Sinbronn, Name eines fränkischen Adelsgeschlechts
 Flugplatz Dinkelsbühl-Sinbronn, Kleinflugplatz in der Nähe von Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach in Bayern